Ostenfeld (Husum), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Ostenfeld (Rendsburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein